Archangelskoje (russisch ) steht für:
 Archangelskoje (Palast), Palast und Parkensemble bei Moskau (Russland)

Dörfer und ländliche Siedlungen in Russland:
 in der Region Altai:
 Archangelskoje (Region Altai)
 in der Republik Baschkortostan:
 Archangelskoje (Baschkortostan, Archangelski), im Archangelski rajon
 Archangelskoje (Baschkortostan, Gafurijski), im Gafurijski rajon
 in der Oblast Belgorod:
 Archangelskoje (Belgorod, Gubkinski), im Gubkinski rajon
 Archangelskoje (Belgorod, Schebekinski), im Schebekinski rajon
 Archangelskoje (Belgorod, Starooskolski), im Starooskolski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Archangelskoje (Jaroslawl, Myschkinski), im Myschkinski rajon
 Archangelskoje (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 Archangelskoje (Jaroslawl, Uglitschski), im Uglitschski rajon
 in der Oblast Kaliningrad:
 Archangelskoje (Kaliningrad), vor 1945 Kurschen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, verlassener Ort im Rajon Krasnosnamensk
 in der Oblast Kirow:
 Archangelskoje (Kirow, Nemski), im Nemski rajon
 Archangelskoje (Kirow, Schabalinski), im Schabalinski rajon
 Archangelskoje (Kirow, Urschumski), im Urschumski rajon
 in der Oblast Kostroma:
 Archangelskoje (Kostroma, Ponasyrewski), im Ponasyrewski rajon
 Archangelskoje (Kostroma, Wochomski), im Wochomski rajon
 in der Region Krasnojarsk:
 Archangelskoje (Krasnojarsk)
 in der Oblast Lipezk:
 Archangelskoje (Lipezk, Jelezki), im Jelezki rajon
 Archangelskoje (Lipezk, Krasninski), im Krasninski rajon
 Archangelskoje (Lipezk, Sadonski), im Sadonski rajon
 Archangelskoje (Lipezk, Tschaplyginski), im Tschaplyginski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Archangelskoje (Moskau, Krasnogorski), im Krasnogorski rajon
 Archangelskoje (Moskau, Naro-Fominski), im Naro-Fominski rajon
 Archangelskoje (Moskau, Russki), im Russki rajon
 Archangelskoje (Moskau, Schachowskoi), im Schachowskoi rajon
 in der Stadt Moskau:
 Archangelskoje (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Archangelskoje (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Orenburg:
 Archangelskoje (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Archangelskoje (Orjol, Glasunowski), im Glasunowski rajon
 Archangelskoje (Orjol, Salegoschtschenski), im Salegoschtschenski rajon
 Archangelskoje (Orjol, Urizki), im Urizki rajon
 in der Oblast Pensa:
 Archangelskoje (Pensa, Gorodischtschenski), im Gorodischtschenski rajon
 Archangelskoje (Pensa, Sosnowoborski), im Sosnowoborski rajon
 in der Region Perm:
 Archangelskoje (Perm)
 in der Oblast Rjasan:
 Archangelskoje (Rjasan)
 in der Region Stawropol:
 Archangelskoje (Stawropol)
 in der Oblast Tjumen:
 Archangelskoje (Tjumen)
 in der Region Transbaikalien:
 Archangelskoje (Transbaikalien)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Archangelskoje (Tscheljabinsk, Miass), im Stadtkreis Miass
 Archangelskoje (Tscheljabinsk, Sosnowski), im Sosnowski rajon
 in der Oblast Tula:
 Archangelskoje (Tula, Jasnogorski), im Jasnogorski rajon
 Archangelskoje (Tula, Kamenski), Verwaltungszentrum des Kamenski rajon
 Archangelskoje (Tula, Leninski), im Leninski rajon
 Archangelskoje (Tula, Schtschokinski), im Schtschokinski rajon
 Archangelskoje (Tula, Tschernski), im Tschernski rajon
 in der Oblast Twer:
 Archangelskoje (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 Archangelskoje (Twer, Konakowski, Dmitrogorskoje), im Konakowski rajon, Landgemeinde Dmitrogorskoje
 Archangelskoje (Twer, Konakowski, Mokschinskoje), im Konakowski rajon, Landgemeinde Mokschinskoje
 Archangelskoje (Twer, Starizki), im Starizki rajon
 Archangelskoje (Twer, Udomelski), im Udomelski rajon
 in der Republik Udmurtien:
 Archangelskoje (Udmurtien)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Archangelskoje (Uljanowsk, Surski), im Surski rajon
 Archangelskoje (Uljanowsk, Tscherdaklinski), im Tscherdaklinski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Archangelskoje (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Archangelskoje (Wologda, Sokolski), im Sokolski rajon
 Archangelskoje (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon
 in der Oblast Woronesch:
 Archangelskoje (Woronesch, Anninski), im Anninski rajon
 Archangelskoje (Woronesch, Chocholski), im Chocholski rajon
 Archangelskoje (Woronesch, Ramonski), im Ramonski rajon
 Archangelskoje (Woronesch, Werchnechawski, Pljassowatskoje), im Werchnechawski rajon, Landgemeinde Pljassowatskoje
 Archangelskoje (Woronesch, Werchnechawski, Werchneplawizkoje), im Werchnechawski rajon, Landgemeinde Werchneplawizkoje

Siehe auch:
 Archangelsk
 Archangelski (Begriffsklärungsseite)
 Archanhelske, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Cherson (Ukraine)